Plusieurs collégiales ont été nommées collégiale Saint-Vincent, en général en référence à Vincent de Saragosse :
 la collégiale Saint-Vincent de Berne en Suisse ;
 la collégiale Saint-Vincent de Montréal en France ;
 la collégiale Saint-Vincent de Soignies en Belgique (dédiée à Vincent de Soignies).

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

Vincent
~